La Locomotora Mikado es un monumento que rinde homenaje al ferrocarril situado en la ciudad española de Albacete. Fue cedida en depósito temporal por el Museo del Ferrocarril de Madrid-Fundación de los Ferrocarriles Españoles en 1988.

Se trata de una locomotora de vapor preservada, modelo Mikado, serie 141F de Renfe y número de matrícula 2415, construida en España en 1960, con su ténder. Rinde homenaje al ferrocarril pues su llegada a Albacete en 1855 fue un revulsivo para el crecimiento de la ciudad, que además pasó a contar con importantes instalaciones ferroviarias. La locomotora, de 94 toneladas, alcanzaba una velocidad de hasta 115 km/h y 2000 caballos de potencia.

Está situada en el Parque Lineal de Albacete, a la altura de la Fábrica de Harinas de Albacete, en el barrio Industria de la capital albaceteña. Fue inaugurada en 1990 en el lugar por donde discurría el ferrocarril antiguamente en Albacete.

Tiene especial relevancia en la historia del Albacete Balompié ya que el fútbol en Albacete comenzó con la fábrica de locomotoras de este modelo que José Manuel Goicoechea y la Lancanshire and Yorkshire Railways abrieron en la ciudad.

Véase también 
 Paseo de la Cuba

Referencias

Enlaces externos 

Parque Lineal de Albacete
Monumentos de Albacete 
Cultura de Albacete
Historia de Albacete
Industria (Albacete)
Locomotoras de vapor preservadas en España